Microsoft Operations Manager, een product van Microsoft
 Mac-on-Mac (MoM), software voor Macintosh-systemen
 Master of Magic, een computerspel
 Methods of Mayhem, een Amerikaanse band
 Mouse on Mars, een muziekgroep
 Music for Our Mother Ocean, een serie muziekalbums
 Man of Miracles (strip), een stripboekpersonage
 Men on a Mission, een team in het professioneel worstelen

Als woord:
 Mom (Futurama), een personage uit de animatieserie Futurama
 Mom (televisieserie)